Dit is de wereldranglijst voor mannen van februari 2015 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 12 februari 2015.

Mannen 02